Eficiența  este durata în timp și/sau în efort, bine investite, pentru realizarea unei acțiuni sau unui scop, respectiv raportul dintre puterea sau energia folosită raportate la puterea sau energia consumată, atât în mecanică cât și în electricitate.

Articole 

Astfel se pot distinge următoarele subiecte distincte,
 
 Randament (electricitate)
 Eficiența conversiunii electrice
 Randament (mecanică)
 Eficiența conversiunii mecanice
 Eficiență (statistică) a estimărilor statistice.
 Eficiență (informatică) care se traduce prin economicitatea unui algoritm.

Articole conexe  

 Eficient (dezambiguizare)
 Eficacitate
 Ineficiență
 Operativitate